Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  R.

R